Вансборо () — небольшой городок в округе Вашингтон штата Мэн, США.

Население — 147 человек (2000). 18,4% населения имеет доход ниже прожиточного уровня.

Вансборо расположен на реке Сен-Круа на границе с канадской провинцией Нью-Брансуик. Город является крайней восточной точкой автотрассы Maine State Route 6. Через реку построен мост Сент-Круа-Вансборо (), связывающий город с канадским населённым пунктом Сен-Круа.

Примечания 

Города Мэна
Населённые пункты округа Вашингтон (Мэн)